La carangue jaune est un nom vernaculaire désignant plusieurs espèces de carangues :
Carangoides bartholomaei à Haïti.
Caranx rhonchus en Mauritanie.
Gnathanodon speciosus en République de Maurice et Nouvelle-Calédonie.